L'Omloop Het Volk 1961 va ser la setzena edició de l'Omloop Het Volk. La cursa es va disputar el 4 de març de 1961, amb inici i final a Gant. La cursa va ser guanyada a l'esprint per Arthur Decabooter.

Classificació general

Referències 

1961
Competicions ciclistes del 1961